

Отенай — село, Єскельдинський район, Жетисуська область
 Отенай — село, Талдикорганська міська адміністрація, Жетисуська область